Valea Vinului se poate referi la:
Valea Vinului, Bistrița-Năsăud
Valea Vinului, Satu Mare

Toponime românești